Комфортный шум — искусственно создаваемый фоновый шум, используемый при голосовых телекоммуникациях с целью заполнить молчание в передаче. Отключение комфортного шума раздражает абонента и снижает разборчивость речи. Комфортный шум также сигнализирует о том, что сеанс связи не окончен.

Во время блокады Ленинграда в городской радиосети в качестве комфортного шума использовался стук метронома, дающий знать, что радиосеть всё ещё работала.

CNG () — генерация комфортного шума при заполнении VAD-пауз между репликами.

Примечания

См. также 
 VAD
 Discontinuous transmission
 Профили данных RTP
 GSM
 Кодирование звукового сигнала

Речевая коммуникация
Шумы